Trefilow ist der Nachname folgender Personen:

Andrei Wiktorowitsch Trefilow (* 1969), russischer Eishockeyspieler
Jewgeni Wassiljewitsch Trefilow (* 1955), russischer Handballtrainer
Wiktor Iwanowitsch Trefilow (1930–2001), sowjetischer Werkstoffwissenschaftler